

Geografia

Germania 
 Langnau – ex comune ora frazione di Tettnang, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Langnau am Albis – comune nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)
 Langnau bei Reiden – ex comune ora frazione di Reiden, comune nel distretto di Willisau (Canton Lucerna)
 Langnau im Emmental – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)

Pagine correlate 
Langenau – città tedesca nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)